А́ртур Ри́чард Блэк (; 18 февраля 1907 — дата смерти неизвестна), также известный как Дик Блэк () — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Эрдри, Блэк выступал за шотландские клубы «Стенхаусмюир» и «Блантайр Виктория». В сезоне 1931/32 играл за «Мортон», забив 38 мячей в 37 матчах чемпионата Шотландии. Игроком заинтересовались в Англии, и в апреле 1932 года он перешёл в «Манчестер Юнайтед». 23 апреля 1932 года он дебютировал за «Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Брэдфорд Сити». В оставшихся двух матчах сезона, 30 апреля против «Бристоль Сити» и 7 мая против «Саутгемптона», Блэк забил по одному мячу. Несмотря на удачное начало карьеры в новом клубе, в следующем сезоне Блэк провёл только один матч в основном составе «Юнайтед». В сезоне 1933/34 он провёл за команду 4 матча и забил 1 мяч (2 декабря 1933 года против «Порт Вейла»).

В ноябре 1934 года вернулся в Шотландию, став игроком клуба «Сент-Миррен». Провёл за команду 23 матча и забил 11 мячей. В 1937 году вернулся в «Мортон», сыграв за команду ещё 44 матча и забив 38 мячей. В сезоне 1938/39 выступал за североирландский «Портадаун», забив 16 мячей в 15 матчах.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Стенхаусмюир»
Игроки ФК «Блантайр Виктория»
Игроки ФК «Гринок Мортон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Портадаун»